Akron eller AKRON har flere betydninger:

Stednavne

Canada 
 Akron, Ontario

Sydafrika 
 Akron, Sydafrika

USA 
 Akron, Alabama
 Akron, Colorado
 Akron, Indiana
 Akron, Iowa
 Akron, Kansas
 Akron, Michigan
 Akron, Nebraska
 Akron, New York
 Akron, Ohio
 Akron, Pennsylvania
 Akron, West Virginia

Andet 
 USS Akron (ZRS-4)